Silbermine (Phantasialand), een voormalige attractie in Phantasialand
Silbermine (Bobbejaanland), een voormalige attractie in Bobbejaanland